"Close to Me" (canção de The Cure) - 1985
"Close to Me" (canção de Ellie Goulding e Diplo) - 2018
"Close to Me" - canção de 2008 de G-Unit para o álbum T.O.S: Terminate on Sight
"Close to Me" - canção de 2018 de Isaiah Firebrace